Ural je lahko:

 Uralsko gorovje
 Ural (regija)
 Ural (reka)
 Uralsko zvezno okrožje
 IMZ-Ural, ruski motocikel
 Ural Automotive Plant
 Ural, Krasnojarski okraj, naselje v Krasnojarskem okraju, Rusija.
 Nogometni klub Ural (ФК «Урал»), nogometni klub iz Jekaterinburga, ki predstavlja celotno Sverdlovsko oblast.